« Seine-Aval » désigne en général le cours de la Seine en aval de Paris jusqu'à son estuaire dans la Manche, et c'est plus spécifiquement le nom donné en France à :
 la station d'épuration Seine-Aval, plus connue sous le nom de « station d'épuration d'Achères » (située en réalité principalement dans le territoire de Saint-Germain-en-Laye), dans les Yvelines ;
 l’opération d'intérêt national Seine-Aval, intéressant les communes de la vallée de la Seine entre Conflans-Sainte-Honorine et Blaru, dans les Yvelines ;
 l’Établissement public d'aménagement du Mantois Seine-Aval, chargé de l'aménagement du périmètre de l'opération d'intérêt national Seine-Aval ci-dessus ;
 Seine-Aval, programme d'études scientifiques sur l'estuaire de la Seine, lancé en 1995 par la région Haute-Normandie, l'État et l'agence de l'eau Seine-Normandie.